TLR – lustrzanka dwuobiektywowa (ang. twin-lens reflex camera)
 TLR – receptor toll-podobny (ang. toll-like receptor)
 TLR – magnetowid poklatkowy (ang. time-lapse recorder)
 kod IATA lotniska Mefford Field w Stanach Zjednoczonych (Kalifornia)
 kod ICAO linii lotniczej Air Libya